Aceste – prenome italiano maschile
 Aceste (o Egeste) – re siciliano mitologico, figlio del dio fluviale Crimiso e di Egesta
 Aceste – sacerdote a Lavinium
 Aceste – martire cristiano
 Acestes – cratere meteoritico di Dione